Neuer See steht für:

 Neuer See (Berlin), See im Großen Tiergarten in Berlin, siehe Der Neue See im Berliner Tiergarten, Gemälde
 Neuer See (Falkenhagen), mit dem Falkenhagener See verbundener See in Falkenhagen, Stadt Falkensee, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Neuer See (Finsterrot), See im Mainhardter Wald, der in den Finsterroter See entwässert, bei Finsterrot, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Neuer See (Satteldorf), Weiher am Fuß der Crailsheimer Hardt bei Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuer See (Glems), einer der Parkseenn in Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
Neuer Teich
Neusee
 Lac Nouveau